Василий Васильевич Медков (,  — ) — российский и советский спортсмен (русские шашки), мастер спорта (1924).

Биография 
Начинал играть до 1917. На неофициальных чемпионатах Москвы входил в призёры — в 1909 (14 участников) занял 2-е место, после Сергея Воронцова, в 1910 разделил 2-3 места с Федором Кауленом.

Трёхкратный чемпион СССР (1924, 1925, 1928). Выиграл I чемпионат Москвы по русским шашкам (1922).

Внёс вклад в исследование дебютов, один из них назван его именем — «Игра Медкова». Его разыгрывают ходами 1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.ab2 dc5 4.gh4. (см. диаграмму)

Редактировал шашечный отдел в газете «Гудок» (с 1927, другие данные 1928), написал в соавторстве две книги.

По профессии юрист.

Библиография 
 Медков В. В., Мишин А. К. Азбука шашечной игры и 150 партий с ловушками. — М.: Издание авторов, 1927. — 92 с. — 10000 экз.
 Медков В. В., Руссо В. Н. Матч В. Медков — В. Бакуменко на первенство СССР по шашкам в 1928 году. — Л.: Шахматный листок, 1928. — 50 с., портр. — 4000 экз.

Литература 
 Гагарин В. Останется первым. // «64 — Шахматное обозрение». — 1988. — № 17. — С. 26—28.

Примечания

Ссылки 
 Борис Фельдман. Чемпионы Страны Советов. Василий Медков

Шашисты России
Шашисты России (по 1917)
Шашисты СССР
Чемпионы СССР по русским шашкам
Мастера спорта СССР по шашкам
Юристы России
Шашечные журналисты
Шашечные теоретики